Peloteira é o nome popular atribuído a várias espécies de plantas, incluindo:
Aegiphila sellowiana  Cham.
Coussaria contracta
Várias do género Solanum, incluindo 
Solanum sanctae-catharinae
Solanum pseudocapsicum
Solanum  pseudoquina  A.St.-Hil.
Várias do género Guarea, incluindo
Guarea kunthiana
Guarea guidonia ou carrapeta-verdadeira
Guarea macrophylla Vahl

Outras espécies
Peloteira-preta ou Cestrum intermedium

Desambiguação